Van Bommel est un patronyme néerlandais signifiant de Bommel, nom historique de la ville de Zaltbommel.

Van Bommel peut désigner:

Patronyme
Corneille van Bommel (1790-1852), évêque catholique néerlandais
 (né en 1962), homme politique néerlandais
Maria Van Bommel, femme politique canadienne en Ontario
Mark van Bommel (né en 1977), joueur néerlandais de football

Voir aussi
, musée néerlandais d'art moderne

Référence

Homonymie de patronyme
Patronyme néerlandais